Hôtel Fontfreyde désigne deux monuments historiques distincts situés à Clermont-Ferrand.

 L'Hôtel Fontfreyde (centre photographique), anciennement le musée du Ranquet, aujourd'hui centre photographique municipal, fait l'objet d'un classement au titre des monuments historiques depuis le .
 L'Hôtel Fontfreyde, dit également maison de Lucrèce, situé rue Jules-Guesde, fait l'objet d'un classement au titre des monuments historiques depuis le .

Références